Kirsbach ist ein geographischer Name:

 Kirsbach, Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel. Rheinland-Pfalz
 Kirsbach (Hunger Bach), rechter Zufluss des Hunger Bachs (zum Scherfbach) bei Unterkirsbach, Gemeinde Odenthal, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Kersbach
 Oberkirsbach
 Unterkirsbach